Пяткин — русская фамилия.

Носители 
 Пяткин, Виктор Александрович (род. 1935) — советский, российский инженер, лауреат премии Совета Министров СССР.
 
 Пяткин, Дмитрий Иванович (1921—1999) - советский художник-живописец, график.
 Пяткин, Евгений Осипович, псевдоним Евгений Венский (1885—1943) — русский поэт.
 Пяткин, Кирилл Дмитриевич (1905—1993) — учёный-микробиолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой микробиологии Крымского медицинского института.